Il Centro Empresarial Nações Unidas è un complesso commerciale situato nella città di San Paolo, nel quartiere di Brooklin Novo nel distretto di Santo Amaro. Si trova tra Marginal Pinheiros e Engenheiro Luís Carlos Berrini Avenue, con l'ingresso principale lungo Engenheiro Luís Carlos Berrini Avenue.

Storia 
La costruzione del complesso, iniziata nel 1989, è stata conclusa solo nel 2000 a causa di numerosi ritardi dovuti alla crisi economica che in quegli anni dilagava nel paese.

L'8 novembre 2008, il complesso ha ospitato la riunione del G20.

Descrizione 
Il complesso è composto dai seguenti edifici:

 Torre Nord (Edificio Norte): la più alta del complesso, è uno dei più grandi edifici del Brasile, con un'altezza di 158 metri e 45 piani. Attualmente, la torre ospita diverse società multinazionali, tra cui Microsoft, Hewlett-Packard, Monsanto, Towers Watson e GVT Global Village Telecom. 
 Torre Est: ospita al suo interno un hotel 
 Torre Ovest: utilizzata per uffici 
 Torre Sud: utilizzata per uffici, ha18 piani  
 Torre Plaza: utilizzata per uffici, ha 17 piani 

Il complesso ha una connessione sotterranea con il complesso commerciale nelle vicinanze, il World Trade Center di San Paolo.

Note

Voci correlate 
 Grattacieli di San Paolo 
 Mirante do Vale 
 Edificio Altino Arantes

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Emporis, situato a Torre Norte 
 Botti Rubin Arquitecture 

Alberghi del Brasile
Grattacieli di San Paolo (Brasile)